Ржавский — русская фамилия; имеет женскую форму Ржавская.

 Известные носители 
 Ржавский, Александр Николаевич (1959—2022) — украинский политический деятель, кандидат в Президенты Украины в 1999 и 2004 гг., депутат Верховной Рады Украины III созыва.
 Ржавский, Никита Харитонович (1916—1941) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно).

Топонимы 
 
 Ржавский — хутор в составе Добринского сельского поселения Урюпинского района Волгоградской области.